Тёхтюр () — село, центр Тёхтюрского наслега Хангаласского улуса Якутии.

География 
Расположено на левом берегу реки Лены (в её долине), в 30 км к северо-востоку от улусного центра города Покровска и в 35-40 км к югу от Якутска.

История 
История села начинается с 1862 года, когда здесь была основана почтовая станция. Сначала Тёхтюр входил в состав Октёмского наслега с центром в селе Октёмцы, расположенном в 12 км к северо-востоку от Хатылымы. В 2001 году из состава Октёмского наслега был выделен Тёхтюрский наслег с центром в селе Тёхтюр.

Население

Инфраструктура 
Имеются средняя школа, детсад, фельдшерско-акушерский пункт, клуб, библиотека, СХПК «Хахсык», сеть магазинов, почта и АТС.

Примечания

Ссылки 
 Sakha.Gov.Ru — Тёхтюр

Населённые пункты Хангаласского улуса